Carabiniere – figura militare
 Carabiniere – insetto eterottero appartenente alla famiglia Pyrrhocoridae

Navi 
Carabiniere – cacciatorpediniere della classe Soldato varato nel 1909, riclassificato torpediniere nel 1921
Carabiniere – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1938; poi in servizio nella Marina Militare fino al 1965 con matricola D 551
Carabiniere – fregata classe Alpino varata nel 1967
Carabiniere – fregata classe Bergamini, varata nel 2014

Pagine correlate 
 Il Carabiniere
 Carabinieri (disambigua)